IXC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chandigarh (India)